Inselstraße 12 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Inselstraße 12 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Neukölln am Wasser
 Inselstraße 12 in Wetzlar, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wetzlar
 Inselstraße 12 (Wuppertal)

Siehe auch:
 Inselstraße